Кубок Польши по хоккею с шайбой — ежегодный турнир для команд по хоккею с шайбой, проводимый Польским Союзом хоккея на льду (ПЗХЛ). Впервые был разыгран в 1969 году. В 1971 году Союзом было принято решение упразднить турнир. В период с 1970 по 1999 год разыгрывался кубок ПЗЛХ. В 1999 году турнир был возрождён, и с тех пор проводится ежегодно.

Регламент 
В розыгрыше Кубка принимают участие только команды польского чемпионата. Трофей со сменой обладателя переходит от одной команды к другой. Команда, выигравшая кубок пять раз или три раза подряд, имеет право получить трофей навсегда.

Финалы турнира

Сезон 2013/14

Полуфинал

Финал

Текущий сезон

Квалификационный раунд

Полуфинал

Финал

Ссылки 
 Информация о кубке

Примечания 

Соревнования по хоккею с шайбой в Польше
Хоккейные лиги Польши